

Primo matrimonio 
Il Sultano Murad II sposò Halime Hatun intorno al 1425, ad Edirne, donando in spose due delle sue sorelle, Selçuk Hatun e Sultan Hatun ai fratelli di Halime Hatun, Ibrahim Bey e Kasım Bey. Da questa unione dinastica, Murad stabilì un'alleanza con una potente tribù contro il formidabile nemico in Anatolia, il Beilicato di Karaman, che bloccò l'espansione degli ottomani ad est. 

Nel 1435 Murad sposò Mara Branković. Inizialmente Mara fu caldamente accettata, e Halime Hatun che era la moglie favorita del Sultano, fu espulsa dalla corte e inviata a Bursa. Sembra che ciò avvenne tra l'autunno del 1435 e la primavera del 1346. Fu in quel periodo che Mara perse favore e fu esiliata mentre Halime Hatun ritornò a corte.      

Nel 1450, Halime Hatun diede alla luce un figlio chiamato Hasan Çelebi. Così Maometto ebbe un nuovo, giovanissimo, fratellastro, che sarebbe potuto diventare un possibile rivale per il trono.

Secondo matrimonio 
Murad morì nel 1451, e suo figlio Mehmet il Conquistatore ascese al trono. Appena dopo la sua incoronazione, andò all'harem del palazzo di Edirne, dove fu ricevuto con le congratulazioni delle donne, che gli diedero anche le condoglianze per la morte di suo padre. La donna con il rango più alto tra le mogli del Sultano appena morto era Halime Hatun, che quindici mesi prima aveva dato alla luce l'ultimo figlio di Murad, Hasan. La successione era sempre stata un fonte di contestazione nella dinastia ottomana e avevano lasciato guerre civili. Così Mehmet decise che in quel caso, avrebbe risolto la cosa da solo sotto l'ordine di esecuzione di Kücük Ahmed. Halime Hatun era nella sala del trono a trasmettere al nuovo sultano il suo dolore per la morte del marito, e Mehmet inviò Ali Bey, figlio di Evrenos Bey negli alloggi femminili per affogare il neonato. Mehmet giustificò l'omicidio del suo fratellastro come conforme al codice ottomano del fatricidio, che in diverse occasioni era stato praticato dai suoi antenati per prevenire guerre di successione. Mehmet in seguitò obbligò Ishak Pasha, uno dei ufficiali di suo padre e nuovo Bey di Anatolia a prendere Halime Hatun come moglie.

I due insieme ebbero otto figli, cinque maschi chiamati Halil Bey, Şadi Bey, Mustafa Çelebi, Piri Çelebi, e Ibrahim Bey, e tre figlie chiamate Hafsa Hatun, Fahrünnisa Hatun, e Şehzade Hatun.

Note

Bibliografia 
 Franz Babinger, (1992), Mehmed the Conqueror and His Time. Princeton University Press
 Crowley, Roger (6 agosto 2009), Constantinople: The Last Great Siege, 1453. Faber & Faber
 Freely, John (28 febbraio 2009), The Grand Turk: Sultan Mehmet II - Conqueror of Constantinople, Master of an Empire and Lord of Two Seas. I.B.Tauris
 Jefferson, John, (17 agosto 2012), The Holy Wars of King Wladislas and Sultan Murad: The Ottoman-Christian Conflict from 1438-1444. ISBN 978-9-004-21904-5.
 Nardona biblioteka, Sv. sv. Kiril i Metodiĭ. Orientalski otdel. Internation Centre for minority Studies and Intercultural  Relations. Research Centre for Islamic History, Art, and Culture (2003). Inventory of Ottoman Turkish documents about Waqf preserved in the Oriental Department at the St. St. Cyril and Methodius National Library: Registers.
 Sakaoğlu, Necdet (2007) Famous Ottoman women, Avea
 Thatcher, Bruce D. (25 giugno 2011),  Adamant Aggressors: How to Recognize and Deal with Them. Xlibris Corporation
 Uluçay M. Çağatay (2011) Padișahların kadınları ve kızları, Ötüken, ISBN 978-9-754-37840-5
Consorti dei sultani dell'Impero ottomano